Il s'agit d'une liste de l'ensemble des degrés d'oxydation des éléments chimiques, excluant les valeurs non entières de celui-ci. Les valeurs les plus courantes sont notées en gras.
Ce tableau est basé sur le travail de Greenwood et Earnshaw publié en 1997 complété avec d'autres références.

Tableau des degrés d'oxydation 

En 1919, dans l'un de ses premiers articles sur la règle de l'octet, Irving Langmuir présente ses résultats sous la forme du graphique montré ci-après. La périodicité des états d'oxydation, manifeste sur la figure, a été l'un des arguments décisifs en faveur de cette règle de l'octet.

Notes et références

Article connexe 

 Nombre d'oxydation

Élément chimique